Balbo peut désigner :

 balbo, un type de taille de barbe.

Nom de famille 

 Abel Balbo (né en 1966), footballeur argentin ;
 Cesare Balbo (1789-1853), historien italien ;
 Ernesto Balbo Bertone di Sambuy (1837-1909), homme politique italien ;
 Giuseppe Balbo (1902-1980), peintre italien ;
 Italo Balbo (1896-1940), homme politique, militaire et aviateur italien ;
 Julien Balbo (né en 1979), joueur de squash français ;
 Prospero Balbo (1762-1837), érudit et homme politique italien.

Autres 
 Balbo-Peulh, une localité du Burkina Faso
 Gouvernement Balbo, un gouvernement du royaume de Sardaigne.